Лара Наки Гутманн (; ) — итальянская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратная чемпионка Италии (2021, 2022).

По состоянию на 25 марта 2022 года занимает 40-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера

Ранние годы 
Гутманн начала кататься на коньках в 2006 году. В декабре 2015 года она выиграла свою первую юниорскую медаль на национальном уровне, завоевав бронзу.

Ее дебют на юниорском Гран-при состоялся в октябре 2017 года. В декабре она стала серебряным призером чемпионата Италии среди юниоров.

Сезон 2018/2019 
Гутманн заняла 19-е место на юниорском этапе Гран-при в Австрии. В декабре 2018 года, впервые выступив на международной арене, она выиграла серебро на Кубке Босфора в Турции. Позже в том же месяце она выиграла бронзу в категории взрослых на чемпионате Италии, уступив Алессии Торнаги и Лукреции Беккари, и была включена в состав сборной Италии на чемпионат Европы 2019 года. Заняв 29-е место в короткой программе, она не прошла в произвольную программу.

Сезон 2019/2020 
Гутманн выступала на двух этапах юниорского Гран-при, где заняла 6-е место во Франции и 7-е в Италии. В декабре она снова стала бронзовым призером чемпионата страны, на этот раз уступив Торнаги и Марине Пиредде. В феврале она выиграла серебро Dragon Trophy в Любляне и золото на The Nordics в Ставангере.

Сезон 2020/2021 
Гутманн должна была дебютировать во взрослой серии Гран-при на Internationaux de France 2020 года, но мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. Тем не менее, она выиграла чемпионат Италии в 2021 году и получила право представлять свою страну на чемпионате мира в Стокгольме.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Италии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года